МАЗ-241 — белорусский автобус малого класса производства Минского автомобильного завода. Выпускался в пригородной и школьной модификациях в 2013—2018 годах, произведено по меньшей мере 948 экземпляров.

Модель была разработана в рамках программы создания школьного автобуса. Впервые автобус был представлен в 2011 году. Серийное производство началось в 2013 году. Автобус оснащался двигателем ISF3.8s (Cummins, 177 л.с.) или ММЗ Д-245.35Е4 (Минский моторный завод, 170 л.с.). Модели с белорусским двигателем имеют обозначение МАЗ-241.000 (пригородный) и 241.S00 (школьный), с американским — МАЗ-241.030 (пригородный) и 241.S30 (школьный). Максимальная скорость с двигателем Cummins составляет 116 км/ч, с двигателем ММЗ — 107 км/ч (в школьной модификации установлено принудительное ограничение скорости в 60 км/ч). Предполагается, что на российский рынок ориентировались автобусы с двигателем Cummins, на белорусский — с отечественным ММЗ. В одной из опытных моделей (241096) использовался двигатель Navistar MWM. Дверь общая для пассажиров и водителя, имеется также аварийная дверь в задней части автобуса. Над пассажирскими креслами установлены индивидуальные воздуховоды и блоки управления.

Несмотря на преимущественно благоприятные отзывы на МАЗ-241, модель оказалась дороже основных конкурентов, и в дальнейшем завод-изготовитель вернулся к использованию шасси среднетоннажных грузовиков для производства пригородных автобусов (МАЗ-257).

Модификации

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте завода-изготовителя

Автобусы МАЗ